Teón hace referencia a varios artículos:

Personas y personajes de ficción
 Elio Teón (), profesor de retórica.
 Teón (retórico) (c. 500), profesor de Damascio.
 Teón (), crítico literario y lexicógrafo.
 Teón de Alejandría (c. 335–c. 405), considerado último director de la Biblioteca de Alejandría.
 Teón de Esmirna (c. 70–c. 135), filósofo y matemático.
 Teón de Samos, pintor.
 Theon Greyjoy, personaje de la serie de libros Canción de hielo y fuego;
 Theon McInsane, vocalista de Lovex.